Battle Royale II: Requiem (Japonês: バトル・ロワイアルＩＩ　【鎮魂歌】) é um filme japonês que foi lançado no ano de 2003. Ele é a sequencia de um filme com o mesmo nome, do ano de 2000, que foi baseado num livro de Koushun Takami de 1999.

O Diretor Kinji Fukasaku, que dirigiu o primeiro filme, morreu de cancer de prostata em 12 de janeiro de 2003 durante as gravações do filme. Seu filho, Kenta Fukasaku, completou as gravações do filme.

Sinopse
Três anos após os sobreviventes do primeiro "Battle Royale" terem escapado da ilha, vamos encontrar Shuya Nanahara, à frente de um grupo terrorista internacional anti-BR e anti-governo. Declarando guerra a todos os adultos que apoiaram a Lei BR o grupo lança um ataque devastador a Tóquio. Em nome da Justiça, o governo riposta criando a Lei Anti Terrorismo do Milénio ou BR-II, um "jogo" com regras novas e mais cruéis. Um ano mais tarde, uma turma de 42 alunos do 9º ano é sequestrada, obrigada a vestir fardas da tropa e a colocar coleiras electrónicas mortais. O professor informa-os que foram escolhidos para o BR-II, um novo jogo de guerra contra o terrorismo. "Tem 72 horas para descobrir e matar Nanahara se quiserem ganhar e sobreviver. " Um dos alunos recusa-se a participar e é morto ali mesmo. Sob as novas regras, a coleira de uma aluna é activada, matando-a de imediato. Agora só faltam 40... Os restantes são enviados para as linhas da frente da "guerra contra o terror"

Curiosidades

Varios atores do elenco de Battle Royale II, acabam fazendo varias series de Tokusatsu no futuro.
Aki Maeda (Noriko Nakagawa do 1º filme) é irmã de Ai Maeda (Shiori Kitano). Aki é a mais jovem das duas, apesar que no filme ela é dois anos mais velha.

Elenco

Estudantes Masculinos

Shugo Oshinari - Takuma Aoi
Takeru Shibaki - Shugo Urabe
Makoto Sakamoto - Osamu Kasai
Yuki Ito - Ryo Kurosawa
Ryo Katsuji - Haruya Sakurai
Ryoji Fujihira - Masami Shibaki
Kouta Yamada - Tetsuya Shimura
Kenji Harada - Naoki Jo
Takeshi Tanaka - Masakatsu Taguchi
Munetaka Aoki - Jun Nanami
Kei Tamura - Tatsuhiko Hasegawa
Toshiyuki Toyonaga - Shota Hikasa
Takaaki Ikeyama - Yasuaki Hosaka
Kotaru Kamijou - Kenji Maezono
Masaya Kikawada - Shintaro Makimura
Yasutake Yuboku - Kiyoshi Minamoto
Kazuki Yamamoto - Yosuke Miyadai
Musashi Kubota - Wataru Mukai
Seiichi Ebina - Tatsuro Morishima

Estudantes Femininas
Ayana Sakai - Naomi Asakura
Aiko Moriuchi - Miki Ikeda
Miyuki Kanbe - Kyoko Kakei
Ai Maeda - Shiori Kitano
Haruka Suenaga - Haruka Kuze
Shoko Sato - Nozomi Sagisawa
Michiho Matsumoto - Sanae Shioda
Asami Katsura - Risa Shindo
Ami Nakagawa - Honami Totsuka
Minami Kanazawa - Yuko Natsukawa
Riasu Arama - Rena Niimi
Asuka Ishii - Maho Nosaka
Nana Yanagisawa - Mayu Hasuda
Ayumi Hanada - Ryoko Hata)
Aja - Kazumi Fukuda
Maika Matsumoto - Shiho Matsuki
Rika Sakagushi - Yuka Mifune
Hitomi Hasebe - Asuka Motomura
Mika Kikuchi - Ayane Yagi
Sae Shimizu - Ai Yazawa
Chisato Miyao - Hibiki Yano
Yuko Morimoto - Kana Yuki
Kayo Nayuki - Eri Yoshiyama

Wild Seven
Tatsuya Fujiwara - Shuya Nanahara
Natsuki Kato -Saki Sakurai
Yuma Ishigaki - Mitsugu Sakai
Yoko Maki - Maki Souda
Mitsu Murata - Soji Kazama
Toshihiro Wada - Satoshi Imakire
Miku Kuga - Kengo Yonai
Ai Iwamura - Mai
Masumi Tooyoka - Yukari
Haruka Umeda - Aya
Maki Hamada - Chizuru
Mai Sakamoto - Shoko
Akane Mizuno - Sayaka
Yuka Ozawa - Shinobu

Outros
Riki Takeuchi - Professor Riki Takeuchi
Takeshi Kitano - Kitano.
Aki Maeda - Noriko Nakagawa
Nanami Oota - Hitoe Takeuchi

Ligações externas 
 

Filmes em língua japonesa
Filmes do Japão de 2003
Filmes de ação do Japão
Filmes sobre terrorismo